Tampico – miasto i port w Meksyku

Geografia 
 Tampico – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Tampico – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima
 Tampico (ang. Tampico Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Center – obszar bez osobowości prawnej w stanie Indiana, pierwotnie nazywane Tampico
 Pueblo Viejo – gmina w stanie Veracruz, Pueblo Viejo de Tampico
 Tampico Alto – miasto w meksykańskim stanie Veracruz
 Port lotniczy Tampico – międzynarodowy port lotniczy położony w Tampico

Pozostałe 
 Incydent w Tampico – incydent z udziałem amerykańskich żeglarzy i meksykańskich sił lądowych lojalnych wobec meksykańskiego dyktatora generała Victoriano Huerta
 Diecezja Tampico – Rzymskokatolicka diecezja Tampico
 Tampico Madero FC – meksykański klub piłkarski